Пётр Зинченко:
 Зинченко, Пётр Евтеевич (1918—1992) — советский комбайнер, Герой Социалистического Труда.
 Зинченко, Пётр Иванович (1903—1969) — советский психолог и педагог.